Adele Younghusband – fotografa e pittrice neozelandese
 Eileen Younghusband – militare inglese ufficiale del Women's Auxiliary Air Force
 Francis Younghusband – esploratore, giornalista, ufficiale e scrittore mistico inglese
 James Younghusband – calciatore filippino
 Philip Younghusband – ex calciatore filippino